Polokwane (stad), hoofdstad van de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo
 Polokwane (gemeente)